Les Masters de Shanghai de snooker 2018 sont un tournoi de snooker non-classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 10 au  au Regal Internatonal East Asia Hotel de Shanghai, en Chine. Elle est organisée par la WPBSA. 

L'évènement compte 24 participants invités selon leur classement. Le vainqueur remporte une dotation de .

Le tenant du titre est Ronnie O'Sullivan qui avait battu Judd Trump en finale. Il a conservé son titre en battant un autre Anglais, Barry Hawkins, 11 à 9. Ronnie O'Sullivan et Stuart Bingham ont par ailleurs signé le meilleur break du tournoi avec 140 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Second tour :  
 Premier tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 140, 135, 122, 113, 111  Ronnie O'Sullivan
 140, 134  Stuart Bingham
 138, 101, 100  Ding Junhui
 138  Luca Brecel
 136  John Higgins
 135, 131, 114, 100  Kyren Wilson
 134, 132, 125, 114, 103, 101, 100  Barry Hawkins
 134, 110, 100  Anthony McGill
 133  Yan Bingtao
 130, 100  Ryan Day
 128  Judd Trump
 128  Liang Wenbo
 114, 113  Stephen Maguire
 107, 103  Neil Robertson
 103  Mark Williams
 102  Mark Allen

Voir aussi 
 Masters de Shanghai 2017
 Masters de Shanghai

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références

Lien externe 
 Shanghai Masters

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en Chine en 2018
Sport en septembre 2018